Michael Ngoy, né le  à Lausanne de père congolais et de mère suisse, est un hockeyeur professionnel suisse. Il a une sœur et un frère. Il fit toute sa scolarité à Lausanne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| Lausanne HC U20|| Juniors Élites A|| 30|| 2|| 2|| 4|| 4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1999-2000|| Lausanne HC|| LNB|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2000-2001|| Lausanne HC|| LNB || 11|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| Lausanne HC|| LNA|| 40|| 0|| 1|| 1|| 6||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2002-2003||Lausanne HC || LNA|| 44|| 1|| 7|| 8|| 8||4 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
| 2003-2004||Lausanne HC || LNA|| 48|| 1|| 1|| 2|| 22||15 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2004-2005||Lausanne HC || LNA|| 44|| 0|| 2|| 2|| 30||16 ||0 ||1 ||1 ||8 
|-
| 2005-2006|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 43|| 2|| 0|| 2|| 61||16 ||0 ||1 ||1 ||6 
|-
|rowspan="2"| 2006-2007|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 44|| 3|| 9|| 12|| 26||4 ||0 ||1 ||1 ||2  
|-
|Young Sprinters HC || LNB || 2|| 0|| 0|| 0|| 2||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 19|| 0|| 0|| 0|| 12||11 ||1 ||0 ||1 ||4  
|-
| 2008-2009|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA||33 ||0 ||8 ||8 ||18 ||9 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|2009-2010 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||21 ||2 ||5 ||7 ||10 ||7 ||0 || 0|| 0||2
|-
|2010-2011 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||50 ||4 ||12 ||16 ||49 ||4 ||0 || 1|| 1||2
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 50 || 0 || 10 || 10 || 10 || 11 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 50 || 2 || 9 || 11 || 14 || 18 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 50 || 3 || 3 || 6 || 32 || 10 || 0 || 2 || 2 || 10 
|-
|2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 50 || 4 || 5 || 9 || 20 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||50 ||2 ||8 ||10 ||20 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||50 || 2 || 5 || 7  || 18 || 11 || 0 || 1 || 1 || 4  
|-
|2017-2018 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 46 || 1 || 4 || 5 || 24 || 10 || 0 || 2 || 2 || 8 
|-
|2018-2019 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 50 || 3 || 8 || 11 || 22 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2019-2020 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 49||1 || 7|| 8|| 30|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|2020-2021 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 50 || 2 || 3 || 5 || 28|| -|| -|| -|| -||- 

|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||7||1||1||2||0|| de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||3||0||0||0||2||Demi-finaliste
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||4||1||1||2||10|| de la division Est
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||CHL||8||0||2||2||4||Huitième de finale
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Huitième de finale
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||CHL||2||0||0||0||2||Phase de groupe
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||2||0||0||0||0||Huitième de finale

Carrière internationale 

Il représente la Suisse.

Palmarès 
 Promotion en LNA en 2001 avec Lausanne HC

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1982
Naissance à Lausanne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Sportif lausannois
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Ambrì-Piotta